Tyto almae ("seramtornuggla") är en fågel i familjen tornugglor inom ordningen ugglefåglar. Den betraktas ofta som underart till molucktornuggla (Tyto sororcula), men har getts artstatus av Birdlife International, IUCN och Clements et al. 

Fågeln förekommer enbart på ön Seram i Moluckerna. Arten beskrevs så sent som 2013. Den placeras i hotkategorin kunskapsbrist.

Noter 

Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Seram
Tornugglor